Le substantif masculin stade est une réfection du mot « estade » (masculin ou féminin) que l’on trouve dès le  dans les « Alecta romanae » avec le sens de « carrière dans laquelle on s’exerce à la course », ainsi que dans l’expression « courir l’estade », qui signifie « nager » (La Curne de Sainte-Palaye). Nicole Oresme, dans sa version française des Éthiques d’Aristote, traduit ainsi στάδιον : .

Étymologie et histoire du mot 

La réfection du mot s’est opérée comme c’était l’usage au , d’après le latin stadium qui désignait le stade, mesure grecque de  ( grecs) ou  romains, soit le huitième du mille, un peu moins que , ainsi que la carrière où l’on pouvait « stadium curere » (« faire la course du stade »), que l’on retrouve chez Pline et Cicéron.

Le στάδιον stadion grec est lui aussi une unité de mesure, dont la valeur exacte est sujette à variations dans la mesure où sa définition était soit d’origine mythique, soit d’origine subjective (longueur sur laquelle un homme pouvait courir à l'allure maximale — ce qui est à peu près la définition du  plat moderne — et d’une seule haleine, ce qui n'est sans doute valable que pour les dieux). C’est donc plus tard que l’on construisit des carrières longues d’un στάδιον qui matérialisaient et concrétisaient la valeur du stade linéaire.

À l’origine, le mot était une forme substantivée de l’adjectif στάδιον, signifiant : qui se tient debout (stable, ferme en parlant d’un combat, fixe, raide, en parlant d’une robe), lui-même dérivé du verbe « estanai » (ἵστημι) : se tenir droit et ferme, être arrêté, fixé, stationnaire.

On notera que stadios traduit en grec ancien le mot français fois dans les expressions : une fois (stadia), deux fois (stadious) ou de cent fois le meilleur (ekaton stadiosisin aristos, Aristophane, Les nuées) et que parallèlement, il désigne déjà la carrière de la longueur d’un stade où se déroule la course, et aussi une piste de danse (Euripide, Ion), ou un jeu d’échecs ou de tric-trac.

Selon Eichhoff, toutes ces expressions sont issues de la racine indo-européenne « stha » : être debout, rester, se tenir, qui a donné le latin « stativus » et le sanscrit « sthatavyas ». 

À partir de sa réfection le mot « stade » est resté un mot d’antiquité désignant la carrière utilisée par les grecs pour la course ou bien l’unité de longueur de  jusqu’à son utilisation en médecine au début du .

En langue anglaise et en médecine, on distinguait les trois « stadiums » de la fièvre intermittente ; en physiologie les trois « stadiums » de la contraction musculaire. Le mot stade a donc été employé en français pour traduire stadium depuis 1810. On le trouve avec cette signification dans le dictionnaire de l’Académie, en 1835 et dans le Littré.

Considéré comme « période identifiable » d’un processus en évolution, le mot continua à être utilisé en médecine, mais aussi en géologie : stade de relief, stade glaciaire.

Par la suite les psychologues prirent l’habitude de l’utiliser pour évoquer les parties distinctives d’une évolution. L’inconvénient de cet emploi réside dans l’amalgame souvent effectué entre la notion de phase et la notion de période. En effet, la phase, par définition c’est la possibilité d’identifier un certain nombre de caractéristiques à un moment donné ; alors que le « stade psychologique » met en question la succession chronologique des phases, la stabilité intersujet de leur ordre d’apparition, leur continuité ou leur discontinuité.  Par exemple, Freud emploie en allemand Entwicklungstufe (« phase du développement ») ou Entwicklungstadium (« stade du développement ») que l’on traduit par stade de développement, alors que parfois il aurait été préférable de dire phase du développement. C’est ainsi que le psychanalyste Jacques Lacan, qui a particulièrement étudié « le stade du miroir », énonce dans ses écrits qu’on devrait dire « la phase du miroir ».

Enfin, le sens moderne, le plus connu, de grande enceinte autour d’un terrain aménagé pour la pratique des sports est un sens d’apparition récente. Il remonte aux rencontres organisées par le Baron Pierre de Coubertin entre le Racing Club de France et les Stades américains qui ont abouti à l’organisation des Jeux olympiques d’Athènes en 1896.

Nom commun 
Le substantif stade peut avoir plusieurs significations :
 Didactique : mesure de longueur en Grèce antique
 dans l'Antiquité grecque, le stade était une unité de longueur qui avait été introduite du temps des Ptolémées parmi les unités de mesure dans l'Égypte antique; il équivalait à environ  ;
 La piste athlétique
 par extension, dans la Grèce antique, le mot stade a été employé pour désigner une carrière ou une enceinte dont la longueur mesurait un « stade » (l'unité précitée) et à l'intérieur de laquelle les Grecs s'entraînaient à la course.
 Moderne : le stade de sport
 De nos jours, c'est un terrain de sport, destiné aux sports collectifs (football, rugby, cricket, etc.) ou individuels (athlétisme). Il est souvent entouré de gradins pour les spectateurs.
 La piste d'athlétisme, destinée à la course) est circulaire ; elle mesure ordinairement 400 m (norme internationale fixée pour les Jeux olympiques de 1948), soit 2 fois 200 m, parfois moins pour les stades plus petits.
 Les virages, serrés au début du siècle, ont été arrondis pour faciliter les performances des athlètes et permettre d'effectuer d'autres concours (sauts, lancers) à l'intérieur de la piste.
 Pédagogie : L'activité sportive pratiquée dans le stade
 Les élèves auront stade le mercredi.
 Chacune des périodes distinctes d'un processus :
 en médecine, le mot stade a été employé pour désigner chacune des périodes d'évolution d'une maladie avec le sens de degré, niveau, palier, phase, etc. Au début du , on parlait des différents stades de la fièvre intermittente (typhus). Il peut être considéré comme synonyme de degré d'évolution. exemple : la maladie est arrivée à un stade avancé, au stade ultime.
 en biologie, le mot stade est surtout employé dans le domaine du développement ; on parle de stades de développement, de stades larvaires, etc.
 en géologie on l'utilise pour parler d'un cycle d'érosion : stade de jeunesse, stade de vieillesse ou du stade glaciaire.
 en psychologie et psychanalyse d'abord chez Freud et Abraham : stades prégénitaux, stade oral, stade anal, stade phallique, stade génital; puis chez Wallon, Lacan : stade du miroir.

Toponyme
 Stade, un quartier de Vesoul
 Stade est le nom d'une ville en Allemagne près de Hambourg, chef-lieu de l'arrondissement de Stade.
 Le bailliage de Stade, ancienne division administrative du royaume de Hanovre.
 Arrondissement ou cercle de Stade, subdivision administrative du (Royaume de Hanovre). Actuellement, c'est un Landkreis de Basse-Saxe (Allemagne). Son chef-lieu est Stade.
 Marche de Stade, nom de la marche de Brandebourg au .

Biologie 
En phénologie, un stade désigne la période-repère individualisée dans la croissance ou le développement d'une plante ou d'un animal.

Patronyme
 Luther Odo , comte de Stade, gouverneur de la marche de Brandebourg (qui devint marche de Stade) en 1056.
 Thierry de Stade, 1637-1718, philologue suisse.

Notes et références